Miejscowości w USA:
 Bay City – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Bay
 Bay City – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Tillamook
 Bay City – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Matagorda
 Bay City – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pierce